

Astronomia
 42487 Ångström – asteroide della fascia principale
 Cratere Angström – cratere lunare

Persone
 Anders Jonas Ångström – fisico svedese
 Anders Knutsson Ångström – fisico svedese
 Knut Johan Ångström – fisico svedese

Altro
 Ångström – unità di lunghezza non appartenente al Sistema internazionale